Анас () — мужское имя арабского происхождения. Популярно в исламских странах.

 Анас ибн Малик — сподвижник пророка Мухаммада.
  — передатчик хадисов.
  — сподвижник пророка Мухаммада.
 Малик ибн Анас — основатель маликитского мазхаба, внук Анаса ибн Малика.